Сезон 2020 года стал вторым сезоном в истории чемпионата Формула-3, созданного в результате решения Международной автомобильной федерации об объединении GP3 и Чемпионата Европы Формулы-3. Является чемпионатом по кольцевым автогонкам среди болидов с открытыми колёсами. Чемпионат предоставляет гонки поддержки для этапов Формулы-1 сезона 2020 и Формулы-2. Все участники чемпионата выступают на болидах Dallara F3 2019.

Австралиец Оскар Пиастри, пилот команды Prema Racing, стал чемпионом Формулы-3, опередив своего ближайшего преследователя Тео Пуршера из команды ART Grand Prix на три очка. Команда Prema Racing вновь выиграла командный зачёт, получив титул досрочно за три гонки до конца сезона.

Команды и гонщики 
Команды имеют право выставить на гонку по три болида.

Календарь 
Гонки ФИА Формулы-3 проводятся в качестве гонок поддержек этапов Формулы-1 и ФИА Формулы-2.

Изменения в календаре 

 Добавлен новый этап в Бахрейне. Он будет открывать сезон.
 Этап на трассе Поль Рикар заменен этапом на трассе Зандворт.

Изменения в календаре из-за пандемии COVID-19 
 Планировавшиеся этапы в Бахрейне в Барселоне были отложены.
 Планировавшийся этап в Зандворте был отменен вместе с гран-при Нидерландов.
 2 июня 2020 года был анонсирован календарь первых 8 этапов сезона. По два этапа планируется провести в Австрии на Ред Булл Ринге и в Великобритании на Сильверстоуне. Также новые даты этапов были выбраны для этапов в Хунгароринге и в Барселоне.
 10 июля 2020 года было объявлено, что сезон завершится этапом в Муджелло.

Изменения в регламенте

Спортивный регламент 

 Изменён порядок старта воскресной гонки. Теперь первая десятка вместо первой восьмёрки финишировавших в субботней гонке будут стартовать с реверсивной стартовой решётки. Иными словами, победитель субботней гонки теперь будет стартовать в воскресенье с десятой позиции и тд.
 Изменена система начисления очков в воскресной гонке. Теперь первая десятка вместо первой восьмёрки финишировавших будет награждаться очками. Система выглядит таким образом:

Результаты

Положения в чемпионате

Система начисления очков 
Очки в суботней гонке

Очки в воскресной гонке

Личный зачёт 

† – Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90% её дистанции.

‡ — половинчатые очки за первую гонку, так как не было пройдено 75 % процентов полной гоночной дистанции

Командный зачёт 

† – Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90% её дистанции.

‡ — половинчатые очки за первую гонку, так как не было пройдено 75 % процентов полной гоночной дистанции

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата

ФИА Формула-3
2020 год в автоспорте
Сезоны формульных гонок
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-3
Гонки поддержки Формулы-1
Формула 3 в сезоне 2020
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19